Дмитровский сельский совет () — входит в состав
Никопольского района 
Днепропетровской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Дмитровка.

Населённые пункты совета 
 
 с. Дмитровка 
 с. Борисовка 
 с. Привольное

Примечания